Postlethwaite ist der Familienname folgender Personen:

 Harvey Postlethwaite (1944–1999), britischer Konstrukteur und Designer
Neville Postlethwaite (1933–2009), britischer Pädagoge und Hochschullehrer
 Pete Postlethwaite (1946–2011), englischer Schauspieler
 William Postlethwaite (* 1989), britischer Schauspieler